Пацково — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Пацково — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Пацково — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.

См. также 
 Пацков